Вале́рия (Валерия Юрьевна Перфилова, имя при рождении Алла, род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — российская эстрадная певица, народная артистка России (2013), народная артистка Чеченской (2017) и Кабардино-Балкарской (2018) республик. Народная артистка Приднестровской Молдавской Республики (2016). 

Обладательница и многократный лауреат премий «Золотой граммофон», «Муз-ТВ», MTV Russia Music Awards, «Песня года» и других.

С сольными концертами выступала на таких площадках, как O2 Arena, Royal Albert Hall, Apollo Theater (Лондон), Государственный Кремлёвский Дворец, спортивный комплекс «Олимпийский» (Москва), «Минск-Арена» (Минск) и других.

Ученица Иосифа Кобзона и Гелены Великановой.

Биография 

Родилась 17 апреля 1968 года в городе Аткарске Саратовской области. Вступила в комсомол, своим героем при этом назвала Любу Шевцову, объяснив это тем, что «она артистка». Окончила Аткарскую музыкальную школу, в которой работали её родители: отец — директором, а мать — преподавателем по фортепиано.

1985—1990. Алла Перфилова. Начало карьеры 
В 1985 году Алла Перфилова пела в ансамбле Аткарского ДК, которым руководил её дядя Владимир Зотов, выступала в Саратове на областном конкурсе ВИА, пела в хоре. Мать Аллы Галина Николаевна хотела, чтобы Алла стала учительницей истории. В 1985 году знакомится с музыкантом Леонидом Ярошевским, который берёт Аллу в свой ансамбль и обещает помочь поступить в Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных.

В 1985 году приехала в Москву, поступила в класс эстрадного вокала Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных на заочный, который окончила в 1990 году. Эстрадному мастерству будущую Валерию обучали Иосиф Кобзон и Гелена Великанова. Во время обучения Алла и Леонид работали в Саратовской филармонии, потом в ресторане. Ей предложили петь в группе «Комбинация», но она отказалась.

Летом 1987 года Алла прошла отборочный тур на конкурс эстрадной песни Юрмала, который проходил в Свердловске. Алла вышла в финал конкурса, но во 2 тур не прошла. В том 1987 году состоялась свадьба Аллы и Леонида, были гастроли — Минводы, Сочи, Крым, как свадебное путешествие. Переехали в Москву, работали в баре у театра на Таганке.

1991—2000. Валерия — новое имя и новый образ 
В 1991 году Алла знакомится с Александром Шульгиным, вместе они придумывают псевдоним «Валерия».

В 1992 году Валерия записала свой первый англоязычный альбом «The Taiga Symphony» на музыку Виталия Бондарчука и тексты Ричарда Найлса. Параллельно с записью англоязычного альбома, по заказу фирмы «Olympia disk», записала альбом русских романсов «Побудь со мной».

В начале своей творческой деятельности Валерия приняла участие в ряде конкурсов молодых исполнителей. В 1992 году она стала победительницей телевизионного конкурса «Утренняя звезда», международного конкурса «Братиславская лира» и получила приз зрительских симпатий на конкурсе «Юрмала-92».

По итогам 1993 года решением печатного органа Союза журналистов России Валерии присуждено звание «Человек года».

В 1993 году совместно с Александром Шульгиным — вторым мужем, продюсером и автором песен, а также музыкантами группы «СВ» приступила к работе над новым альбомом. В конце декабря 1995 года выпустила сингл «Моя Москва». Многие песни из вышедшего в 1995 году альбома «Анна» длительное время занимали лидирующие позиции в хит-парадах и плейлистах ведущих радиостанций России. В 1997 году закончила работу над альбомом «Фамилия, часть 1».

«Та эпоха была очень благодатной для творчества, для самых разных музыкальных экспериментов. Я помню, мы слушали альбомы друг друга, а потом слушали западные пластинки и уже почти не слышали разницы. Думали: „Вот ещё немножко, и у нас будет, как там, у нас сейчас всё будет круто“. Потому что действительно очень много интересного выходило. В тот же период времени Лёня Агутин появился, Алёна Свиридова, Володя Пресняков. И мы наслаждались и радовались друг за друга, понимали, что мы начинаем формировать что-то мощное и интересное. И действительно самым разным песням находилось место на радио и на телевидении, не было такого чёткого деления на форматы».

С 1996 по 1998 год преподавала в музыкальной академии им. Гнесиных.

В последующие годы были выпущены такие альбомы, как «Самое лучшее», «Глаза цвета неба», макси-синглы «Метелица» и «Рига — Москва», а также вышел в свет «Первый INTERNET альбом».

2001—2005. Заслуженная артистка РФ 
В начале 2002 года Валерия покинула шоу-бизнес по причине разногласий со своим продюсером и вернулась в Аткарск. В апреле 2003 года решением суда контракт между певицей Валерией и Александром Шульгиным был расторгнут.

7 апреля 2003 года подписала контракт с продюсером Иосифом Пригожиным и его компанией «Нокс Мьюзик». 5 июня на церемонии вручения Национальной премии в области популярной музыки «Муз-ТВ 2003» в спорткомплексе «Олимпийском» Валерия вернулась на сцену. 8 октября 2003 года в России вышел новый альбом Валерии «Страна любви». Чуть позже в Государственном Кремлёвском Дворце Валерия представила сольную программу «Страна любви».

В 2004 году Валерия стала обладательницей премий «Муз-ТВ» и «MTV Russia Music Awards» в номинации «Лучшая исполнительница». Позже певица получила четыре премии «Золотой граммофон» и премию «MTV RMA» за «Лучшую песню».

В 2005 году указом Президента РФ от 25 октября Валерии было присвоено почётное звание «Заслуженная артистка Российской Федерации». В августе 2005 певица занимала 9-е место в рейтинге журнала «Forbes» среди 50-ти самых высокооплачиваемых российских деятелей кино, спорта, литературы и музыки.

Была лицом рекламных кампаний ряда международных торговых марок. Обладательница собственной линии духов и ювелирных украшений «De Leri».

2006—2014. Карьера на Западе. Народная артистка РФ 
В апреле 2006 года вышел альбом «Нежность моя». В сентябре Валерия отправилась в турне в поддержку альбома, в рамках которого дала ряд концертов в России и за её пределами. В ноябре 2006 года с успехом прошёл сольный концерт Валерии в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве. В этом же году вышла автобиографическая книга «И жизнь, и слёзы, и любовь» 200-тысячным тиражом.

В декабре 2007 года объявила о прекращении гастрольной деятельности в России и переходе на западный рынок.

В марте 2008 года выпустила новый альбом «Out of Control» («Неподконтрольно»), в создании которого приняли участие Рэй Сент-Джон (автор композиции Шаде «Smooth Operator»), Дэвид Ричардс (продюсер нескольких альбомов «Queen»), Шанталь Кревязук (автор многих хитов Аврил Лавин, Гвен Стефани и Келли Кларксон), а также Франческа Эшлиманн, Джордж де Анджелис и Сергей Галоян, написавший известные хиты для группы «Тату». Сведением альбома занимался Саймон Горджерли (обладатель «Grammy — 2006» за работу над альбомом U2 «How to Dismantle an Atomic Bomb»). Одним из треков стала кавер-версия «Stayin alive» группы «Bee Gees», которую Валерия исполнила вместе с автором Робином Гиббом.

Осенью 2008 года состоялась премьера клипа на песню «Боль! (Счастье на части)», в англоязычной версии — «Wild» (режиссёр — Алан Бадоев).

12 августа 2008 года Валерия была назначена послом Доброй воли МОМ (Международная организация по вопросам миграции, ООН).

Октябрь 2008 года — Валерия на обложке американского журнала «Billboard».

9 января 2009 года по приглашению Робина Гибба принимала участие в благотворительном концерте в «Battersea Evolution» вместе с Melanie C, Level 42, «Atomic Kitten» и Bill Wyman.

18 января 2009 года вместе с Сергеем Лазаревым представила Россию на открытии профессиональной музыкальной выставки «Midem» в Каннах. Она исполнила несколько песен из своего англоязычного альбома «Out of Control», завершив выступление песней «Padam» из репертуара Эдит Пиаф.

Март-апрель 2009 года — приняла участие в гастрольном туре группы «Simply Red» по Великобритании; В начале марта приняла участие в национальном отборе на Евровидение 2009 с песней "Back to love" заняв на отборе 2-е место; 30 апреля состоялся их совместный концерт в Государственном Кремлёвском дворце в Москве.

Апрель-май 2009 года — сингл «Wild!» занимает высокие строчки хит-парада клубной музыки по данным американского издания «Billboard». 4 мая — релиз альбома «Out of Control» в Великобритании, 5 мая — презентация в посольстве РФ в Великобритании.

С 2012 по 2018 годы являлась членом Совета при Президенте России по культуре и искусству.

С 2015 

10 марта 2005 года Валерии присвоен Мариинский Знак Отличия 1-й степени.

Валерия была членом жюри телевизионного конкурса молодых исполнителей «Секрет успеха» («X-Factor») на канале «Россия». Её регулярно приглашают в жюри Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна».

Была членом тренерского состава в украинской версии «Голос» и российской версии «Голос. 60+».

12 декабря в Санкт-Петербурге и 17 декабря 2015 года в Москве представила новую концертную программу «Можно я побуду счастливой». В 2016 году вышел 17-й студийный альбом «Океаны».

9 октября 2017 года Валерии присвоено почётное звание «Народный артист Чеченской Республики». Награду певице вручил Рамзан Кадыров. Годом позже — 7 сентября 2019 — она стала «Народным артистом Кабардино-Балкарской Республики». 6 июня 2019 года приказом Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Валерии вручена медаль «За содействие».

В 2019 году вышел совместный дуэт с Назимой — композиция «Тысячи историй».

В 2020 году стала членом жюри музыкального шоу «Маска» на телеканале «НТВ».

В 2022 году стала членом жюри второго сезона музыкального шоу «Ты супер! 60+» на телеканале «НТВ».

Взгляды и публичные высказывания 
6 февраля 2012 года была официально зарегистрирована как доверенное лицо кандидата в Президенты РФ Владимира Путина. Своё отношение к власти певица позже описала так: «Я — человек со сложившейся гражданской позицией и уверена, что в России пока нет человека, который бы справился с президентскими обязанностями лучше, чем В. В. Путин. И не правы те, кто считает, что меня купили или подговорили».

Летом 2012 года высказалась за наказание участниц группы «Pussy Riot» за акцию в Храме Христа Спасителя: «…наказать надо ощутимо, чтобы не просто штраф, который успешно оплатят их сторонники, для которых это копейки, а так, чтобы другим было неповадно». Девушек она назвала «уличными хулиганками» и заявила, что возмущена их поступком. Кроме того, Валерия выразила отрицательное отношение к поддержке «Pussy Riot» со стороны мировых знаменитостей.

Рекламируя в 2008 году свой англоязычный альбом «Out of Control», Валерия появилась в видеоролике со слоганом «Я люблю Pink News» для одноимённого британского ЛГБТ-портала. Однако в последовавшем за этим интервью тому же изданию она заявила, что не хочет быть «гей-иконой» и ничего не знает о проблемах гомосексуалов в России, в частности о запрете правозащитных акций в Москве. В декабре 2012 года вместе с другими деятелями шоу-бизнеса и спорта подписала письмо в адрес президента и премьер-министра РФ с призывом досрочно прекратить полномочия известного рядом скандальных инициатив депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталия Милонова. В июне 2013 года певица поддержала принятие закона о запрете так называемой «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений» и назвала гомосексуальность «биологически неоправданной ориентацией».

В марте 2014 года, после прошедшего в Крыму референдума, Министерство культуры РФ опубликовало на своём сайте документ «Деятели культуры России — в поддержку позиции президента по Украине и Крыму». Среди его подписантов были Валерия и Иосиф Пригожин. В августе 2016 года Иосиф Пригожин отрицал подписание собой и супругой какого-либо документа на эту тему. По его словам, их только устно спросили про отношение к референдуму.

В 2014 году попала в чёрный список министерства иностранных дел Латвии за поддержку присоединения Крыма к России и критические отзывы о политике властей Украины. Вместе с ней там оказались Иосиф Кобзон, Олег Газманов, актёры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин. В ноябре Валерия написала письмо президенту Латвии Андрису Берзиньшу на латышском языке с просьбой дать оценку действиям министра иностранных дел Эдгарса Ринкевичса и отменить решение о запрете въезда на территорию страны. Украинские активисты обвиняли Валерию и Кобзона в «открытой поддержке террористических организаций — „Донецкой народной республики“ и „Луганской народной республики“, против лидеров которых введены санкции Евросоюза». 1 декабря Берзиньш направил ответ на письмо, сообщив, что если министр изменит своё решение — то президент может сократить или отменить действующий запрет.

В 2018 году была доверенным лицом кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина.

В 2018 году была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.

Семья 

Отец — Юрий Иванович Перфилов (24 июня 1944 — 22 ноября 2009, умер после стентирования сосудов сердца), работал директором музыкальной школы Аткарска, играл на баяне, был концертмейстером Русского народного хора, в первой половине 1990-х годов создал духовой оркестр «Возрождение», в котором был дирижёром; после его смерти оркестр носит его имя; заслуженный работник культуры России. Мать — Галина Николаевна Перфилова (д. Никитина) (род. 27 апреля 1938), преподаватель музыкальной школы Аткарска по фортепиано; заслуженный работник культуры России.

Первый муж — Леонид Ярошевский (род. 1 июня 1960; Саратов), музыкант; вместе с ним Валерия приехала из Саратова поступать в Институт Гнесиных.

Второй муж — Александр Шульгин (род. 25 августа 1964; Иркутск), продюсер. Развелись в середине февраля 2002 года. Дочь Анна (род. 21 июня 1993), Сыновья Артемий (род. 25 августа 1994), Арсений (род. 8 ноября 1998).

Внучка - Селин Арсеньевна Шульгина (род. 1 января 2021)

Третий муж (с 2004 года) — Иосиф Пригожин (род. 2 апреля 1969; Махачкала), продюсер.

Творчество

Альбомы 
Ниже перечислены альбомы Валерии, соответствующие официальной дискографии певицы.

Синглы 

 1992 — «The Sky Belongs to Me»
 1992 — «Stay With Me» («Побудь со мной»)
 1992 — «Цветы»
 1994 — «Обычные дела»
 1995 — «Моя Москва»
 1995 — «Самолёт»
 1995 — «С добрым утром!»
 1995 — «Москва слезам не верит»
 1997 — «Ночь нежна»
 1997 — «Пополам»
 1997 — «О том, что было»
 1997 — «Жаль»
 1999 — «Ты где-то там»
 2000 — «Рига — Москва»
 2000 — «Метелица»
 2000 — «Не обижай меня»
 2001 — «Таю»
 2001 — «Не обманывай»
 2001 — «Больше чем жизнь»
 2001 — «Мальчики не плачут»
 2003 — «Была любовь»
 2003 — «Часики»
 2003 — «Чёрно-белый цвет»
 2004 — «Обо мне вспоминай»
 2004 — «Радуга-дуга»
 2004 — «Отпусти меня»
 2004 — «Перелей вода»
 2004 — «Ты грустишь» (Валерия и Стас Пьеха)
 2005 — «Маленький самолёт»
 2005 — «Ключики»
 2005 — «Расставание» (Валерия и Стас Пьеха)
 2006 — «Нежность моя»
 2006 — «Я лечу»
 2006 — «От разлуки до любви»
 2006 — «Просто так»
 2006 — «За минуту до снега» (Валерия и Олег Газманов)
 2007 — «Оправдаешь ли ты» (OST «Три дня в Одессе»)
 2007 — «Мы вместе/Romantic»
 2007 — «Break it all/Разрушить любовь»
 2007 — «Человек дождя» (OST «Родные Люди»)
 2008 — «The Party’s Over»
 2008 — «Wild!/Боль!»
 2008 — «Stayin' Alive» (Валерия и Робин Гибб)
 2009 — «Никто, как ты»
 2009 — «Back to Love/По дороге любви/Le Chemin de l’Amour»
 2009 — «Меняемся игрушками»
 2009 — «Капелькою»
 2009 — «Птица-разлука»
 2010 — «All That I Want»
 2010 — «Жди меня»
 2011 — «Until You Love You»
 2011 — «Подруга»
 2011 — «Сохранив любовь» (дуэт с Николаем Басковым)
 2011 — «Я тебя отпустила»
 2011 — «По серпантину»
 2012 — «Я буду ждать тебя»
 2013 — «Не теряй меня» (дуэт с Валерием Меладзе)
 2014 — «Мой любимый» (Чашка чая)
 2014 — «Сердце из стекла» (дуэт с Русланом Алехно)
 2014 — «Мой любимый»
 2014 — «Это время любви»
 2014 — «Ты моя» (дуэт с дочерью Анной Шульгиной)
 2015 — «Забывай меня»
 2015 — «Формула счастья»
 2015 — «Сильные женщины»
 2016 — «Тело хочет любви»
 2016 — «Океаны»
 2016 — «Любовь не продаётся» (дуэт с Кристиной Орбакайте)
 2016 — «За минуту до снега» (дуэт с Олегом Газмановым)
 2017 — «Микроинфаркты»
 2017 — «Свет моих глаз»
 2017 — «Сердце разорвано»
 2018 — «Ах, мама»
 2018 — «Любовь и боль»
 2018 — «Часики» (дуэт с Егором Кридом)
 2018 — «Поставь эту песню ещё раз» (2018 Version)
 2018 — «Я лечу за тобой» (OST «Пришелец»)
 2019 — «Верни мне надежду»
 2019 — «Мы не похожи»
 2019 — «Нет шанса»
 2019 — «Тысячи историй» (дуэт с Наzимой)
 2020 — «До предела» (дуэт с Максимом Фадеевым)
 2020 — «Возложите на море венки» (дуэт с Игорем Николаевым)
 2020 — «Капелькою» (дуэт с Artik & Asti)
 2020 — «Пьяная»
 2021 — «Я тебя не простила»
 2021 — «Теряю сознание»
 2021 — «Пью до дна» (дуэт с Moneyken)
 2021 — «Любовь побеждает всё» (дуэт с Юсифом Эйвазовым)
 2022 — «Синица»
 2022 — «Чтобы всё было хорошо»
 2022 — «Простая причина» (дуэт с Karina)
 2022 — «Потеряла сердце»

Чарты 

«—» песня отсутствовала в чарте

Видеоклипы

Признание и награды 

Государственные награды и звания:

 Заслуженная артистка России (2005) — за заслуги в области искусства
 Народная артистка Российской Федерации (2013) — за большие заслуги в области музыкального искусства
 Орден Дружбы (2018) — за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность

Другие награды:
 Народная артистка Приднестровской Молдавской Республики (2016)
 Народная артистка Чеченской Республики (2017)
 Народная артистка Кабардино-Балкарской Республики (6 сентября 2018)
 Медаль «За содействие» (6 июня 2019)

Музыкальные награды и премии:

Песня года:
 1994 — за композицию «Обычные дела»
 1995 — за композицию «Самолёт»
 2000 — за композиции «Не обижай меня», «Рига — Москва», «Метелица»
 2001 — за композицию «Таю», приз им. Клавдии Шульженко в номинации «певица года»
 2003 — за композиции «Часики», «Была любовь»
 2007 — за композицию «Мы вместе»
 2008 — за композицию «Человек дождя»
 2009 — за композицию «Никто как ты», приз им. Клавдии Шульженко в номинации «певица года»
 2011 — за дуэт с Николаем Басковым «Сохранив любовь»
 2012 — за композицию «Я тебя отпустила» (дуэт с Игорем Крутым)
 2013 — за композицию «Не теряй меня» (дуэт с Валерий Меладзе)
 2014 — за композицию «Время любви»
 2015 — за композицию «Формула счастья»
 2016 — за композицию «Океаны»
 2017 — за композицию «Сердце разорвано»
 2018 — за композицию «Любовь и боль»
 2021 — за композицию «Теряю сознание»
 2021 — за композицию «Лето вернись» (дуэт с Игорем Николаевым)

Золотой граммофон:
 2000 — за песню «Рига — Москва»
 2003 — за песню «Часики»
 2004 — за песню «Чёрно-белый цвет»
 2005 — за песню «Ты грустишь» (совместно с Стасом Пьехой)
 2006 — за песню «Нежность моя»
 2007 — за песню «Мы вместе»
 2008 — за песню «Человек дождя»
 2009 — за песню «Никто как ты»
 2011 — за песню «Птица-разлука»
 2014 — за песню «Мы боимся любить»
 2015 — за песню «Рига — Москва»
 2020 — за песню «До предела» (совместно с Максимом Фадеевым)

Премия Муз-ТВ:
 2004 — в номинации «лучшая исполнительница»
 2010 — в номинации «лучшая исполнительница»
 2014 — в номинации «лучшее видео» (за клип с Валерием Меладзе «Не теряй меня»)
 2015 — в номинации «лучшая исполнительница десятилетия»
 2019 — в номинации «лучший дуэт» (дуэт с Егором Кридом «Часики»)

Прочие:
 1992 год:
 Победа на телевизионном конкурсе «Утренняя звезда»
 Победа на международном конкурсе «Братиславская лира»
 Приз зрительских симпатий на конкурсе «Юрмала-92»
 1993 год:
 решением печатного органа Союза журналистов России Валерии присуждено звание «Человек года»
 2000 год:
 Награда «Стопудовый хит от Хит-FM» за песню «Метелица»
 2001 год:
 Премия российской музиндустрии звукозаписи «Рекордъ-2001» в номинации «Радиохит года» за песню «Рига — Москва». А чуть позже приз в номинации «Радиофаворит года» профессиональной национальной премии им. Попова в области радиовещания
 2003 год:
 По итогам 2003 года читатели еженедельника «7 Дней» назвали Валерию «самой популярной отечественной исполнительницей» и «самой красивой отечественной исполнительницей»
 Вручён орден «За возрождение России. XXI Век»
 Лауреат конкурса «Деловые люди 2003»
 2004 год:
 Награда «MTV Россия» в номинации «лучшая исполнительница»
 Премия российской индустрии звукозаписи «Рекордъ-2004» в номинации «Радиохит года» за песню «Часики»
 2005 год:
 Награда «MTV Россия» в номинации «лучшая песня» (за песню «Ты грустишь», исполненную совместно со Стасом Пьехой)
 2007 год:
 Премия российской индустрии звукозаписи «Рекордъ-2007» в номинации «Радиохит года» за песню «Нежность моя»
 Лауреат национальной премии общественного признания достижений женщин «Олимпия» Российской Академии бизнеса и предпринимательства
 2008 год:
 Валерия официально вступила в должность Посла Доброй Воли Международной организации по вопросам миграции (МОМ) при ООН. Ей вручена медаль за заслуги в борьбе с торговлей людьми. Церемония прошла в штаб-квартире МОМ в Женеве
 Лауреат Национальной премии общественного признания достижений женщин России «Олимпия» в номинации «Искусство и Культура» за 2007 год
 Лауреат национальной российской премии «Овация» в номинации «лучшая певица»
 2009 год:
 Победитель премии «ZD Awards» 2008 в номинациях: «Певица» и «Видео»
 Вручена медаль «Во умножение дел благих»
 2010 год:
 Победитель премии «ZD Awards» 2010 в номинации «певица года»
 2012 год:
 Лауреат народной премии «Звёзды Дорожного Радио»
 Лауреат премии «Звуковая дорожка» («ZD Awards»)
 Лауреат премии телеканала «RU.TV» в номинации «лучший дуэт» за песню «Сохранив любовь» с Николаем Басковым
 2014 год:
 Лауреат народной премии "Звёзды «Дорожного радио»
 2015 год:
 Лауреат «премии MusicBox-2015» в номинации «лучший дуэт» за песню «Ты моя» (дуэт с Анной Шульгиной)
 Лауреат Первой Российской Национальной Музыкальной премии, за песню «Я тебя отпустила»
 Лауреат народной премии «Звёзды Дорожного радио»
 За большой вклад в развитие культуры и за достижения в социальной сфере присуждён международный титул «Посол панды». Торжественная церемония состоялась 28 апреля в Чэнду, — в крупнейшем заповеднике и научно-исследовательской базе по разведению гигантских панд
 2016 год:
 Лауреат народной премии «Звёзды Дорожного радио»
 Премия «Fashion Summer Awards» — «самая стильная певица»
 Премия «Fashion People Awards» — «артист года»
 2017 год:
 Реальная премия «MusicBox» — «дуэт года» — Валерия и Кристина Орбакайте — «Любовь не продается»
 Лауреат премии «Шансон года» за дуэт Валерии с Алексеем Глызиным — «Он и она»
 2018 год:
 Вторая музыкальная премия «ЖАРА Music Awards» — победа в номинации «коллаборация года» (с Егором Кридом за песню «Часики»)
 Российская национальная музыкальная премия «Виктория» — победа в номинации «концерт года» (шоу «К солнцу»)

Книги 
 2006 — «И жизнь, и слёзы, и любовь» (автобиография). М., Азбука-классика. — ISBN 5-91181-135-9
 2011 — «Йога с Валерией». М., Эксмо. — ISBN 978-5-699-44085-6
 2016 — Ярошевский Л. «Валерия. „Паровоз“ из Аткарска». Мультимедийное издательство Стрельбицкого. — ISBN 978-5-04-032987-8

Фильмы 
Фильмы о Валерии:
 Была любовь — многосерийный телевизионный фильм, снимался по книге певицы «И жизнь, и слёзы, и любовь» (16 серий, 2010).

Документальные фильмы
 «Валерия и Иосиф Пригожин. „Свадебный переполох“» («Первый канал», 2013)
 «Валерия. „От разлуки до любви“» («Первый канал», 2014)
 «Валерия. „Там, где живёт любовь“» («Мир», 2018)
 «Валерия. „Не бойся быть счастливой“» («Первый канал», 2018)

Примечания

Ссылки 
 
 Интервью с певицей Валерией в телепередаче «Персона»
 

Народные артисты Приднестровской Молдавской Республики
Народные артисты Кабардино-Балкарии
Выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных
Певцы и певицы, известные под псевдонимами
Поп-вокалисты России
Послы доброй воли ЮНИСЕФ
Лауреаты премии «Овация»
Наставники телешоу «The Voice»
 
Члены Совета при Президенте РФ по культуре и искусству
Ведущие «Спокойной ночи, малыши»
Телеведущие Первого канала